Кошман Володимир Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Кошман Дем'ян Максимович (1902—1959) — співак-бандурист, баритон.
 Кошман Ігор Сергійович — український футболіст, півзахисник маріупольського донецького «Металурга».
 Кошман Кирило Якимович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Кошман Надія Вікторівна — український режисер, сценарист.
 Кошман Микита Олегович (* 2002) — український фехтувальник на шпагах.
 Кошман Ян Валерійович — начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону ДСНС, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Також 
 Кошмал

Примітки 

Прізвища